Hatz steht für:
 Hatz (Jagd), in der Jägersprache eine Form der Hetzjagd neben der Parforcejagd
 Bezeichnung für die Austragung von Verabredungsmensuren schlagender Studentenverbindungen, siehe PP-Suite
 die Motorenfabrik Hatz aus Ruhstorf an der Rott, Hersteller von Dieselmotoren, Stromerzeugern und Pumpen
 die ehemalige Rastatter Brauerei Hatz, aufgegangen in der Brauerei Moninger-Hatz
 Hatz (Gemeinde Faistenau), Ortsteil von Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Hatz ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Hatz (1940–2022), österreichische bildende Künstlerin
 Christa Kilian-Hatz (* 1963), deutsche Afrikanistin
 Christopher Hatz (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Constantin Hatz (* 1989), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ernst Hatz (1878–1965), deutscher Konstrukteur und Unternehmer
 Gert Hatz (1928–2017), deutscher Numismatiker und Hochschullehrer
 Michael Hatz (* 1970), ehemaliger österreichischer Fußballspieler
 Vera Hatz (1923–2010), deutsche Numismatikerin
 Wolfgang Hatz (* 1959), deutscher Manager und Vorstandsmitglied der Porsche AG
 Wolfram Hatz (1929–2012), deutscher Unternehmer
 Wolfram Franz Martin Hatz (* 1961), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Hetze
 HAZ